Wahlkreis 107 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 107
 Landtagswahlkreis 107